est un transneptunien de magnitude absolue 6,04 son diamètre est estimé à , ce qui pourrait le qualifier comme un candidat au statut de planète naine.

Références 

Objet épars
Planète mineure découverte en 2011
Planète naine potentielle
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Planète mineure non numérotée